Klas Nilsson kan syfta på:

 Claes Nilsson Bielke, svensk friherre född på 1500-talet.
 Claes Nilsson Stiernsköld, svensk friherre under 1600-talet.
 Klas Nilsson (1906–1971), svensk jurist

Se även
Nicolaus Nicolai